|-
| 203501 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203502 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203503 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203504 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203505 - || || 12 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203506 - || || 12 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203507 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203508 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203509 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203510 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203511 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203512 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203513 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203514 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203515 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203516 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203517 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203518 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203519 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203520 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203521 - || || 6 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203522 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203523 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203524 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203525 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203526 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203527 - || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203528 - || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203529 - || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203530 - || || 20 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203531 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203532 - || || 8 de febrer de 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 203533 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203534 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203535 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203536 - || || 5 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203537 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203538 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203539 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203540 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203541 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 203542 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203543 - || || 13 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 203544 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203545 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203546 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203547 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203548 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203549 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203550 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203551 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203552 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203553 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203554 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203555 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203556 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203557 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203558 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203559 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203560 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203561 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203562 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203563 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203564 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203565 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203566 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203567 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203568 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203569 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203570 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203571 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203572 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203573 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203574 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203575 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203576 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203577 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203578 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203579 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203580 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203581 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203582 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203583 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203584 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203585 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203586 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203587 - || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203588 - || || 5 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203589 - || || 5 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 203590 - || || 9 de febrer de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 203591 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203592 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203593 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 203594 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203595 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203596 - || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203597 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203598 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 203599 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 203600 - || || 7 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

3